Herzog Friedrich steht für:
 Herzog Friedrich, siehe Liste der Herrscher namens Friedrich
 Herzog Friedrich (Schiff, 1901)